Thielavia är ett släkte av svampar. Thielavia ingår i familjen Chaetomiaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thielavia